El término Sama puede referirse a:

 Sama: parroquia asturiana del municipio de Langreo.
 Sama: parroquia asturiana del municipio de Grado.
 Sama: ciudad india en el distrito de Vadodara, estado de Guyarat.
 Sama: antigua comuna chilena (hoy en territorio peruano).
 Distrito de Sama: en Perú.
 Sama: nombre abreviado de la aerolínea Sama LelTayaran Company Limited.